

Patronyme
 Henri Fruchaud (1894-1960), compagnon de la Libération.
 Félix-Pierre Fruchaud (1811-1874), ancien évêque de Limoges et archevêque de Tours.
 Lucien Fruchaud (1934-), évêque émérite de Saint-Brieuc.

Homonymie
Homonymie de patronyme